Витор () — португальское имя собственное; распространено в виде имени, фамилии и топонимов.
 Албукерке Бруну, Жуан Витор ди (род. 1988) — бразильский футболист.
  (род. 1972) — бразильский футболист.
 Витор, Мигел (род. 1989) — португальский футболист.
 Сильва Ассис де Оливейра, Витор (более известный как Витор Жуниор; род. 1986) — бразильский футболист.
 Франческоли де Соуза, Витор Уго (более известный как Витор Уго; род. 1991) — бразильский футболист.

Топонимы 
 Витор-Грэфф — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
 Витор-Мейрелис — муниципалитет бразильском штате Санта-Катарина.
 Сан-Витор — район (фрегезия) в португальском округе Брага.
 Кебрада-де-Витор — пересыхающая река на севере Чили.

Прочее 
 «Витор Кондер» — бразильский аэропорт, обслуживающий город Навегантис, а также города Итажаи, Блуменау и Балнеариу-Камбориу.